Resiliência pode se referir a:
 Resiliência (ciência dos materiais)
 Resiliência (ecologia)
 Resiliência (psicologia)
Desambiguação